Harlan kan som auktorsförkortning betyda:

 Richard Harlan
 Jack Rodney Harlan

Robotskapade auktorsförkortningar